Slocan peut désigner :
 Slocan, une ville de Colombie-Britannique ;
 Slocan, un cours d'eau de Colombie-Britannique ;
 Lac Slocan, un lac de Colombie-Britannique ;
 Vallée de Slocan, une vallée de Colombie-Britannique.